Andreas Schweigel ist der Name folgender Personen:

* Andreas Schweigel (Vogt) (um 1566–1636), deutscher Jurist und Vogt
 Andreas Schweigel (Bildhauer) (1735–1812), mährischer Bildhauer